Мухаре́м Байрами́ (; 29 ноября 1985, Скопье, СР Македония, Югославия) - северомакедонский футболист, полузащитник клуба «Шкупи».

Биография 
Байрами начал свою карьеру в футбольном клубе «Слога Югомагнат» из Скопье, но не закрепился в основном составе и в 2005 году вместе со своим товарищем по команде Минасом Османи присоединился к новой команде из города Кичево «Влазрими». Тут у него сложилась удачно карьера, он забил 12 голов и не один раз признавался игроком матча, становился лучшим бомбардиром Македонской первой лиги. Это привело к тому, что Байрами заметило несколько команд, в числе их был литовский «Каунас» с которым и был подписан контракт. С 2012 года играл за белорусский футбольный клуб «Гомель» в который перешёл из македонской «Реновы». В июне 2013 покинул расположение клуба.

Интересные факты 
 В 2012 году Мухарем Байрами играл в предыдущем клубе, против своего будущего клуба во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА сезон 2012/13, где его клуб «Ренова» уступил «Гомелю» по сумме встреч.

Достижения 
 Чемпион Македонии: 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Македонии: 2011
 Обладатель Кубка Македонии: 2012

Личная жизнь 
Женат, имеет двух сыновей.

У Мухарема есть родной брат Идай Байрами, который в настоящее время играет за «Слога Югомагнат».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Слога Югомагнат»
Игроки ФК «Влазрими»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Шилуте»
Игроки ФК «Ренова»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Шкендия»